Modrow ist der Familienname folgender Personen:
 Brita Modrow-Thiel (* 1950), deutsche Hochschullehrerin für berufliche und betriebliche Weiterbildung
 Eckart Modrow (* 1948), deutscher Pädagoge und Sachbuchautor
 Ferdinand Schmidt-Modrow (1985–2020), deutscher Schauspieler
 Fritz Modrow (1888–1986), deutscher Maler
 Gerd Modrow (* 1938), deutscher Bahnradsportler
 Hans Modrow (1928–2023), deutscher Politiker, kurzzeitig Regierungschef der DDR

Siehe auch:
 Moddrow
 Moderow